Chinaloeg (volk), een Noordoost-Kaukasisch volk
 Chinaloeg (taal), een Noordoost-Kaukasische taal
 Xınalıq, een plaats in Azerbeidzjan